Ю́рий Петро́вич Дра́нга (родился 5 января 1947, г. Бука, Ташкентская область) — советский и российский аккордеонист греческого происхождения.

Заслуженный артист РСФСР (1989). Народный артист России (1999), Лауреат Всесоюзного и международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных. Сын — Пётр Дранга, популярный аккордеонист, артист эстрады.

Биография 
В 1965 году окончил среднюю специальную школу музыкантских воспитанников в Ташкенте, затем учился в Ростовском музыкально- педагогическом институте в классе заслуженного артиста РСФСР профессора В. А. Семенова, в 1980 году завершил ассисентуру — стажировку при ГМПИ имени Гнесиных под руководством народного артиста РСФСР профессора С. М. Колобкова.

Образование 
 Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 1975 г.
 Аспирантура РАМ им. Гнесиных, 1983 г.

Педагогическая деятельность 
 1976—1979 — Консерватория им. Рахманинова (г. Ростов-на-Дону), преподаватель
 1981 — по наст. время — Российская Академия музыки им. Гнесиных
 1981—1985 — доцент
 с 1986 — профессор
 работа по совместительству, 1997 — по наст. время — Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных, преподаватель

С 1990-х годов даёт мастер-классы в российских и зарубежных городах. Является членом многочисленных всероссийских жюри, а также председателем Международного конкурса аккордеонистов-клавишников «Головокружительный аккордеон» (город Барнаул), Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо» (город Уфа). Хобби — рыбалка, садоводство.

Награды и звания 
 «Заслуженный артист РСФСР», 1989 год
 «Народный артист РФ», 26 января 1999 года

Победы на Всероссийских и Международных конкурсах:

 Лауреат IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970) — III премия
 Лауреат Х Всемирного фестиваля в Берлине (1973) — I премия
 Лауреат Международного конкурса аккордеонистов «Фогтландские дни музыки» (г. Клингенталь, 1975) — III премия

Творческая деятельность 
Солист Москонцерта с 1968 по 2003; более 7000 сольных концертов по Советскому Союзу и в 40 странах мира.

Дискография 
 5 грампластинок типа «Гигант», CD, компакт-кассеты (1976-1990).
 «Концертный репертуар аккордеониста» («Музыка», 1979)
 «Играет Юрий Дранга» («Золотое руно», 2001)

Семья 
 жена — Елена Кирилловна
 дочь — Лидия Юрьевна (1980)
 дочь — Евгения Юрьевна (1981)
 внук — Никита
 сын — Пётр Юрьевич (1984)

Источники 

 
 

Аккордеонисты России
Выпускники Ростовской консерватории
Дранга
Артисты Москонцерта
Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады